Томас Штрунц (нім. Thomas Strunz, нар. 25 квітня 1968, Дуйсбург) — колишній німецький футболіст.
 Гуго Штрунц (H. Strunz) — німецький мінералог.

Див. також 
 Штрунцит (англ. strunzite, нім. Strunzit m — мінерал, водний гідроксилфосфат манґану та заліза.